Кары́мское — посёлок городского типа, административный центр Карымского района Забайкальского края России, железнодорожная станция.

Население —  жителей ().

Этимология 
Карымами называли крещёных бурят. Краевед Николай Тяжёлов писал, что земли в районе посёлка в своё время принадлежали Кабинету, а селиться на таких землях разрешалось только православным. Буряты, которые решили поселиться здесь приняли православие. С термином «карым» связано также название села Карымка в Улётовском районе.

История 
Основан в 1761 году крещёными тунгусами («карымами») князей Гантимуровых Нерчинской воеводческой канцелярии. С 1822 года поселение находилось в подчинении Урульгинской инородческой управы. Первоначально деревня Карымская находилась на правом берегу реки Ингода. После наводнения 1897 года жители переселились к железнодорожной станции, построенной в 1897 году на возвышенном месте. Деревня состояла из 4 коротких улиц с 92 разного рода постройками, в том числе начальной школой, переселенческим пунктом, несколькими лавками и баней. Статус посёлка городского типа — с 1935 года.

Население

Экономика 
При СССР это был сильно развивающийся посёлок с заводом железобетонных изделий, кирпичным заводом, маслозаводом, мелиоративными работами в совхозе, лесоперерабатывающим заводом. В начале 2000-х годов в посёлке действуют предприятия железнодорожного транспорта, строительная компания «Маяк», хлебозавод. В связи со строительством четырёх горных предприятий и железной дороги на юго-востоке Забайкалья возрастает роль станции Карымская как узловой на Забайкальской железной дороге.

Образование и культура 
Кроме общеобразовательных школ здесь работают школа-интернат, детские сады, ДЮСШ, Детская школа искусств, Детский дом, Дом культуры, библиотеки, краеведческий музей.

Посёлок является родиной Героя Советского Союза Григория Асеева (здесь жили его родители). В честь него названа одна из улиц. Здесь жил легендарный разведчик Сергей Матыжонок.

В 1982 году открыт мемориал «Воинская слава» в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 2015 году открыт бюст Сергея Матыжонка

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Посёлки городского типа Забайкальского края
Районные центры Забайкальского края
Населённые пункты Карымского района